Форуг Фаррохзад (; 5 января 1935 — 14 февраля 1967) — иранская поэтесса и кинорежиссёр.

Биография 
Родилась в семье полковника Мохаммада Багера Фаррохзада. Училась в школе до 9-го класса, затем изучала рисование и вышивание в ремесленной школе для девушек. В возрасте около 17 лет вышла замуж за известного сатирика Парвиза Шапура. Переехала с супругом в Ахваз. Через год родился её единственный сын Камьяр.

В 1954 развелась с мужем, который получил право на воспитание ребёнка. Вернулась в Тегеран, где в 1955 опубликовала первый поэтический сборник. Её творчество вызвало противоречивые оценки, поскольку она была разведённой (что осуждалось в мусульманском обществе) и к тому же высказывалась за расширение прав женщин. В 1958 г. провела несколько месяцев в Европе, где познакомилась с кинопродюсером Эбрахимом Голестаном. В 1962 сняла фильм «В доме темно» про лепрозорий в Тебризе. Усыновила Хосейна Мансури, сына одной из прокажённых.

Погибла в автомобильной катастрофе.

Брат, певец и политический активист Ферейдун Фаррохзад, был убит в Бонне в 1992 году.

Литература

На русском языке

На других языках 
 Michael Craig Hillmann, A lonely woman: Forough Farrokhzad and her poetry (Three Continents Press, Washington, D.C., 1987). ISBN 0-934211-11-6, ISBN 978-0-934211-11-6.
 Farzaneh Milani, Veils and words: the emerging voices of Iranian women writers (Syracuse University Press, Syracuse, N.Y., 1992). ISBN 0-8156-2557-X, ISBN 978-1-85043-574-7.
 Manijeh Mannani, The Reader’s Experience and Forough Farrokhzad’s Poetry, Crossing Boundaries — an interdiciplinary journal, Vol. 1, pp. 49-65 (2001). PDF
 Michael Craig Hillmann, An Autobiographical Voice: Forough Farrokhzad, in Women’s Autobiographies in Contemporary Iran, edited by Afsaneh Najmabadi (Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1990). ISBN 0-932885-05-5. This essay can be read here: .
 Sholeh Wolpe, «Sin: Selected poems of Forugh Farrokhzad»(University of Arkansas Press, Fayetteville, Arkansas, 2007). ISBN 1-55728-861-5
 Бехранги, Самад — переводчик стихов на азербайджанский.

Кино 
 خانه سیاه است (В доме темно, 1962) документальный фильм Ф.Фаррохзад и Э.Голестана про лепрозорий в Тебризе; титры на англ. яз.
 Moon Sun Flower Game, German Documentary about Forough Farrokhzad’s adopted son Hossein Mansouri, by Claus Strigel, Denkmal-Film 2007, film resume at producer’s website

Ссылки 
 
 F. Milani, Farroḵzād Forūḡ-zamān, Encyclopædia Iranica, 1999.
 Краткая биография на русском языке
 Мемориальный сайт
 Мемориальный сайт 
 Iran Chamber’s Article on Forugh
 Мемориальный сайт
 Биографический очерк профессора Ираджа Башири
 Аудиозаписи авторского чтения на Iranian.com

Погибшие в автомобильных катастрофах
Персидские поэты